Lukkarisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lukkarisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Lukkarisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar